Persuasion – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Persuasione (Persuasion) – romanzo di Jane Austen del 1818
 Persuasione (Persuasion) – film del 1995 diretto da Roger Michell
 Persuasion – film tv del 2007 diretto da Adrian Shergold
 Persuasion – software di presentazioni del 1988-1996
 Persuasion – film del 2022 diretto da Carrie Cracknell